Velenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Velenice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Velenice, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
České Velenice, città del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale